Dornelas (Aguiar da Beira), een plaats in de Portugese gemeente Aguiar da Beira
 Dornelas (Amares), een plaats in de Portugese gemeente Amares
 Dornelas (Boticas), een plaats in de Portugese gemeente Boticas
 Dornelas (Sever do Vouga), een plaats in de Portugese gemeente Sever do Vouga